Сан Хосе дел Потреро има више значења:

 Сан Хосе дел Потреро (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе дел Потреро (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику